Daijirō Higuchi (ur. 28 marca 1985) – japoński skoczek narciarski, reprezentant FIT Ski.

Na międzynarodowej arenie zadebiutował 12 stycznia 2002 w Sapporo podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego, uzyskując notę 124,8 na skoczni dużej.

Jego największym sukcesem jest drugie miejsce podczas konkursu Pucharu Kontynentalnego w Zaō 13 lutego 2002.

Mistrzostwa świata juniorów 

 Indywidualnie
 2001  Karpacz – 32. miejsce
 2002  Schonach im Schwarzwald – 20. miejsce
 Drużynowo
 2001  Karpacz – 7. miejsce
 2002  Schonach im Schwarzwald – 5. miejsce

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Zaō – 13 marca 2002 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Japońscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1985